Die Herzoglich Braunschweigische Staatseisenbahn war die erste deutsche Staatsbahn des Herzogtums Braunschweig, ab 1869 war sie unter dem Namen Braunschweigische Eisenbahn-Gesellschaft privatisiert, in den 1880er Jahren wurde sie ein Teil der Preußischen Staatseisenbahnen.

Herzoglich Braunschweigische Staatseisenbahn 
In den ersten Jahren nach der Betriebsaufnahme im Dezember 1838 wurden Dampflokomotiven verschiedener in- und ausländischer Hersteller eingesetzt.

Braunschweigische Eisenbahn-Gesellschaft 
Im März 1870 wurden mit Wirkung vom 1. Januar 1869 die Braunschweigischen Staatsbahnen zu einer Privatgesellschaft namens Braunschweigische Eisenbahn-Gesellschaft. In den Jahren 1879 bis 1882 kaufte der preußische Staat die Aktien dieser Gesellschaft auf. In ihrem Bestand waren drei verschiedene Typen von Dampflokomotiven: Gütertenderlokomotiven, Güterstütztenderlokomotiven und Personenzuglokomotiven.

Einzelnachweise 

Braunschweiger Eisenbahn
Braunschweiger Eisenbahn
Schienenverkehr (Braunschweig)